Моравска Србија може бити:
 Моравска Србија, историографски назив за државу кнеза Лазара и његових наследника
 Моравска Србија, колоквијални назив за Моравску бановину у Краљевини Југослаији
 у географском смислу, назив за подручје Србије у сливу реке Мораве
 према геополитичкој подели Јована Цвијића, назив за подручје Србије пре 1912. године
 према политичком концепту Велике Србије, назив за њен источни део, односно за данашњу Републику Србију

Види још 
 Моравска (вишезначна одредница)
 Србија (вишезначна одредница)
 Панонска Србија (вишезначна одредница)